Rudolf Chotek je jméno více osob z rodu Chotků z Chotkova:

 Rudolf Chotek z Chotkova a Vojnína (1706–1771) – přední strůjce tereziánských reforem, nejvyšší český kancléř, panství Jeviněves-Veltrusy se statkem Chlumín, později Myslibořice
 Rudolf Chotek, též hrabě Rudolf Karel Chotek, též Rudolf Chotek z Chotkova a Vojnína (1832–1894) – velkostatkář na Veltrusech a Nových Dvorech, okresní starosta ve Velvarech, poslanec Říšské rady 
 Rudolf Chotek (1822–1903) – šlechtic na statcích v Uhrách (Dolná Krupá na Slovensku a Futog ve Vojvodině)
 Rudolf Chotek (1870–1921) – šlechtic z uherské větve rodu, člen Sněmovny magnátů, majitel statků v Uhrách a ve Vojvodině